The Adopted Son – cortometraggio del 1912 diretto da Otis B. Thayer
The Adopted Son – film del 1917 diretto da Charles Brabin